Пустла има више значења:

 Пустла (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пустла (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пустла (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пустла (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику